Dohrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Koritz-Dohrmann (1935–1999), deutsche Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin
 Florian Dohrmann (* 1972), deutscher Kontrabassist und Komponist
 Franz Dohrmann (1881–1969), deutscher evangelischer Pfarrer 
 Jørn Dohrmann (* 1969), dänischer Politiker
 Klaus Thiele-Dohrmann (1936–2022), deutscher Autor und Wissenschaftsjournalist
 Paul Dohrmann (1900–1957), deutscher Pädagoge und Schulbuchautor
 Peter Dohrmann (* 1950), deutscher Chirurg 
 Ralph Dohrmann (* 1963), deutscher Schriftsteller
 Robert Dohrmann (1850–1932), deutscher Unternehmer
 Rolf Dohrmann (1918–1993), Chirurg, Chefarzt und Hochschullehrer in Berlin